Піт Сампрас був чемпіоном попереднього року, але він завершив кар'єру професійного тенісиста в серпні того року.

Енді Роддік виграв свій перший і єдиний турнір Великого шолома, перемігши у фіналі Хуана Карлоса Ферреро з рахунком 6–3, 7–6(7–2), 6–3. Станом на травень 2017 року Роддік залишається останнім серед чоловіків американцем, який виграв один із турнірів Великого шолома.

Це був перший Відкритий чемпіонат США, на якому Рафаель Надаль з'явився в основній сітці, а також останній турнір Великого шолома для колишнього переможця одного з таких турнірів і тенісиста, який належав до провідної п'ятірки рейтингу Майкла Чанга.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2003 US Open Men's Singles draw 

2003 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат США з тенісу